Лев'яча грива (Cyanea capillata) — медуза роду ціаней.
 Лев'яча грива — оповідання Артура Конана-Дойля.